Елизавета Ангальтская (; 15 октября 1545, Дессау — 26 сентября 1574, Барби) — аббатиса Гернродского монастыря под именем Елизавета III. Покинула монастырь ради бракосочетания с графом Барбиским.

Биография 
Елизавета — дочь князя Иоганна IV Ангальт-Цербстского и его супруги Маргариты Бранденбургской, дочери курфюрста Иоахима I Бранденбургского.

В 1565 году Елизавета была избрана аббатисой имперского аббатства Святого Кириака в Гернроде. Её попытки улучшить экономическое положение монастыря не увенчались успехом, поэтому в 1570 году она сложила свои полномочия и вышла замуж. В аббатстве её преемницей стала племянница Анна Мария Ангальтская.

19 июля 1570 года в Бернбурге Елизавета вышла замуж за графа Вольфганга II Барбиского и Мюлингенского (1531—1615). Поссорилась с братом Иоахимом Эрнстом из-за аббатства и претензий на Ангальт. Примирение состоялось незадолго до её смерти, Елизавета должна была получить отступные в размере 76 тыс. рейхсталеров. В браке у Елизаветы родился сын Кристоф, который умер в юном возрасте. Елизавета страдала «чахоткой» и была похоронена в Барби.

Предки

Примечания

Литература 
 Philipp Ernst Bertram, Johann C. Krause: Geschichte des Hauses und Fürstenthums Anhalt: Fortsetzung, Band 2, Curt, 1782, S. 207
 Johann Samuel Ersch: Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste in alphabetischer Folge, J. f. Gleditsch, 1842, S. 367 ()

Принцессы Ангальт-Цербстские
Аббатисы Гернроде